Ратибор () — первинно це слов'янське ім'я (іменини 29 вересня), а потім — топоніми.

 Ратибор (†1043) — князь полабських слов'ян племінного союзу бодричів , .
 Ратибор I (†1156) — князь Померанії, родоначальник династії Грифичів, .
  († 1183) — старший син Богуслава I, внучатий племінник Ратибора I, князь династії Грифичів, .
  (†1227) — нащадок Ратибора I, князь династії Грифичів ().
 Ратибор Білоґардський (біля 1212-†1272) — герцог Східної Померанії, гілка Грифичів Собіславичів, .
 Ратибор — графство ().
 Ратибор Переяславський (1078—1113 рр.) — боярин князя Всеволода Ярославича.
 Ратибор Клуксович — тисяцький м. Новгорода у 1268—1270 рр..
  — замок у місті Рот (Баварія), ().
 Ратибор — місто в Сілезії (Польща).
 Ратибор — гміна в Злінськім краю, Всетінського району (Чехія).
 Ратибор — село і муніципалітет в Їндржихув-Градецькому районі, у Південночеському краї (Чехія).
 Ратибор — у Техасі (США).
  — село в Кирилівському районі Вологодської області (Росія).

Див. також 
 Ратиборське князівство — середньовічне князівство у Сілезії ().
 Ратиборсько-крновське князівство — середньовічне князівство у Сілезії.
 Ратиборсько-опавське князівство — середньовічне князівство у Сілезії.
 Ратцебург — онімечене місто Ратибор у Шлезвіг-Гольштейн.
 Радібор — громада у Саксонії.